Wilhelm von Eberstein ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm IV. von Eberstein (1497–1562), deutscher Graf und Richter
 Wilhelm Ludwig Gottlob von Eberstein (1762–1805), deutscher Schriftsteller und Philosoph